Приветствуем нашу страну () — гимн Мальдив. Он был введён в 1972 году. Слова гимна написал Мухаммад Жамель Диди в 1948 году, музыку создал в 1972 году шри-ланкийский композитор Ваннакуваттавадуге Дон Амарадева.

История 
До 1948 года королевский оркестр в особо торжественных случаях исполнял без слов песню Salaamathi в резиденции султана. Позже было заявлено о необходимости написания текста и новой мелодии. Текст был написан в 1948 году Мухаммадом Жамелем Диди. Незадолго до визита королевы Елизаветы II на Мальдивы было принято решение о скорейшем создании новой мелодии для гимна. Оригинальный текст 1948 года был немного исправлен с целью подчеркнуть, что Мальдивы являются республикой с 1968 года.

Текст гимна

На мальдивском языке

В других алфавитах

Перевод
Мы салютируем о вас в этом национальном единстве.
Мы салютируем о вас, с добрыми пожеланиями на национальном языке,
Склонив головы к национальному символу.
Мы салютируем флаг, который имеет огромную мощь;
Он падает в сферу победы, удачи и успеха
С зеленым и красным, и белым, поэтому мы салютируем о нём.

Для тех героев, которые отыскали честь и гордость нации.
Мы даем салют сегодня в честь эгиды стихов памяти.
Народ возьмёт мальдивский остров под охрану и защиту
А имя мальдивского острова станет великим.
Поэтому мы обещаем салют.

Мы хотим получить свою свободу и прогресс в этом мире
И за свою свободу от печали, мы салютируем.
С полным уважением и искреннем благословеньем к религии и нашим лидерам,
Мы салютируем о вас в прямоте и правде.
Пусть государство когда-нибудь облагородит почетом и уважением.
С добрыми пожеланиями за вашу неустанную силу, мы преклоняемся перед вами.

Примечания

Ссылки 
 Текст гимна 

Мальдивы
Песни 1972 года
Государственные символы Мальдивской Республики